Et pourtant elle tourne est une phrase attribuée au savant italien Galilée, sous la forme E pur si muove! dans sa langue maternelle.

Arts et lettres 

 « Et pourtant elle tourne ! », photomontage réalisé par l'artiste allemand John Heartfield en 1943 ;
 Et pourtant elle tourne..., film français de François Raoul-Duval et sorti en 1981 ;
 Et poutant, elle tourne, ancien nom de l'émission de radio française Un jour dans le monde.